Un po' di più – brano di Patty Pravo del 1972, lato B del singolo Io/Un po' di più
 Un po' di più – brano di Claudio Baglioni del 1978, dall'album E tu come stai?
 Un po' di più – brano di Nino Buonocore del 1988, dall'album Una città tra le mani
 Un po' di più – raccolta di Nino Buonocore del 1993